Caserma Cesare Battisti – caserma di Cuneo
 Caserma Cesare Battisti – caserma di Monguelfo-Tesido
 Caserma Cesare Battisti – caserma di Trento